Kurzman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Kurzman (* 1963), US-amerikanischer Soziologe
 Dan Kurzman (1922–2010), US-amerikanischer Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Kurtzman
 Kurzmann